Dove Cay ist der Name der Inseln:
 Dove Cay (Bahamas), Insel bei Long Island, Bahamas
 Dove Cay (Grenadinen), Eiland der Grenadinen, St. Vincent und die Grenadinen